Adam Krajewski (dziennikarz)
 Adam Krajewski (szermierz)